Okolnica – typ słowiański wsi
 Okolnica – warstwa komórek w korzeniu
 Okolnica – roślina z rodziny okolnicowatych